Jordi III d'Erbach (Erbach, 1548 -1605)
 Jordi III de Geòrgia (? -1184), rei de Geòrgia (1156 -1184)
 Jordi III del Regne Unit (Norfolk House, 1738 – Londres, 1820), Rei de la Gran Bretanya i rei d'Irlanda (1760 - 1801), i rei del Regne Unit de la Gran Bretanya i d'Irlanda fins a la seva mort, elector de Hannover (1760 -1814) i rei de Hannover
 Jordi III de Schlesien-Liegnitz o Jordi III de Brieg (Brieg, 1611 -1664), noble polonès
 Joan Jordi III de Saxònia (Dresden, 1647 -Tubinga, 1691), membre de la casa de Wettin